Cosmatos est un patronyme porté notamment par :

 George Cosmatos (1941-2005), réalisateur et scénariste de film grec ;
 Panos Cosmatos (1974-), réalisateur, scénariste et producteur canadien.